Belitsa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Belitsa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast), 
 Belitsa (vattendrag i Vitryssland, Homels voblast),

Bulgarien 

 Belitsa (vattendrag i Bulgarien, Veliko Tarnovo), 
 Belitsa (ås), Oblast Sofija, 
 Belitsa (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Belitsa, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Ljubimets, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Tutrakan, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Lki, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar